Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2014 – piętnaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w pięciu hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 3 do 19 kwietnia 2014 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na trzy hierarchicznie ułożone ośmiozespołowe dywizje i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do rozgrywek elity. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane trzyetapowym systemem pucharowym. Mecze gościło dziesięć wielkopolskich miast – Gniezno, Opalenica, Plewiska, Pniewy, Pobiedziska, Poznań, Szamotuły, Wolsztyn, Wronki i Żerków. Zespół mógł się składać z maksymalnie dwudziestu sześciu zawodników urodzonych w latach 1996–1997.

Osiem najsłabszych europejskich zespołów rywalizowało natomiast w dwóch czterozespołowych dywizjach C i D na Węgrzech oraz w Bośni i Hercegowinie w pierwszej połowie kwietnia 2014 roku. Po wycofaniu się Grecji Dywizja D rozegrała zawody w zmniejszonej do trzech drużyn obsadzie.

Tytuł mistrzowski obronili Anglicy, w niższych dywizjach zwyciężyły odpowiednio Rosja, Szwecja, Łotwa i Mołdawia.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – najsłabszy zespół dywizji A, B i C został zastąpiony odpowiednio przez zwycięzcę dywizji B, C i D.

Badania antydopingowe przeprowadzone podczas zawodów nie dały żadnego wyniku pozytywnego.

Turniej kwalifikacyjny 
W rozegranym w Lizbonie turnieju wzięli udział finaliści Dywizji A oraz najsłabszy zespół rozgrywek Elity poprzedniej edycji. Zwycięzca turnieju zyskiwał awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Z uwagi na fakt, iż w zespole rosyjskim znajdowali się zawodnicy, których wiek nie mieścił się w widełkach ustalonych przez regulamin rozgrywek, wyniki meczów z ich udziałem zostały zweryfikowane jako walkowery.

Elita

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja A

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja B

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja C

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2014 w rugby union
2014 w polskim sporcie
Rugby union w Bośni i Hercegowinie
Rugby union w Polsce
Rugby union na Węgrzech
Opalenica
Ostrzyhom
Plewiska
Pobiedziska
Sport w Pniewach
Sport w Szamotułach
Sport w Zenicy
Zawody sportowe w Gnieźnie
Zawody sportowe w Poznaniu
Wolsztyn
Wronki
Żerków
2014 w Bośni i Hercegowinie
2014 na Węgrzech
2014 w Poznaniu